Горячко —  украинская фамилия. Допускалось написание Горячка.

Известные носители 
 Горячко, Зинаида Дмитриевна (род. 1931) — обувщик, Герой Социалистического Труда (1966).
 Горячко, Кузьма Павлович (1865—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Херсонской губернии.